Ильница —  многозначный термин.

Животные  

Ильница (Helophilus Meigen) — род двукрылых из семейства журчалки (Syrphidae)
Ильница (Eristalis Meigen) — второе название рода двукрылых из семейства журчалки (Syrphidae)

Населённые пункты 

 Ильница — село в Иршавском районе Закарпатской области Украины

Реки 

 Ильница — река в Долинском районе Ивано-Франковской области Украины